Рауль Камперо Нуньес (, 29 ноября 1919 — 31 октября 1980) — мексиканский военный, призёр Олимпийских игр.

Рауль Камперо Нуньес родился в 1919 году в штате Наярит.

В 1948 году на Олимпийских играх в Лондоне Рауль Камперо Нуньес на лошади Тараумара завоевал бронзовую медаль в троеборье в командном первенстве.

Ссылки 
 

Конники Мексики
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 1948 года
Конники на летних Олимпийских играх 1948 года